Angico — grupo botânico
 Angico (Tocantins) — município
 Angicos — município no Rio Grande do Norte

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de biologia